Carlos Manuel de Saboya-Carignano (Racconigi, 24 de octubre de 1770 - París, 16 de agosto de 1800) fue un príncipe de Saboya y más tarde el 6° Príncipe de Carignano entre 1780 y 1800, y el abuelo paterno de Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada.

Biografía 
Hijo único de Víctor Amadeo II de Saboya-Carignano y Josefina Teresa de Lorena. Desde muy joven se embarcó en la carrera militar, estudiando en colegios militares parisinos y desarrollando ideas liberales que inmediatamente hicieron que la conservadora nobleza piamontesa de la época le desagradara. Lucho contra los revolucionarios franceses desde 1792 hasta 1796 en la Primera Coalición con la esperanza de no entregar el Piamonte, a manos del enemigo, pero después de la abdicación de Carlos Manuel IV de Cerdeña decidió quedarse en Turín (esperando la no confiscación de bienes) y decidió unirse al nuevo gobierno republicano desde 1798 siendo privado de sus títulos. Los franceses, sin embargo, no confiando en su persona decidieron confinarlo primero en Dijon y luego en Chaillot (un suburbio de París), donde vivió en la casa de un tal Villement, un oficial de policía a cargode monitorearlo y dónde luego murió víctima de parálisis. En los títulos de nobleza fue sucedido por su hijo Carlos Alberto.

Matrimonio y descendencia 
Carlos Manuel casó en Turín el 24 de octubre de 1797 con la princesa María Cristina de Sajonia (Dresde, 7 de diciembre de 1770 - París, 24 de noviembre de 1851), nieta del rey Augusto III de Polonia. El matrimonio tuvo los siguientes hijos:

 Carlos Alberto, Príncipe de Carignano (1800-1831) y Rey de Cerdeña y Duque de Saboya entre (1831-1849).
 Isabel de Saboya-Carignano (1800-1856), se casó en 1820 con Raniero de Austria, archiduque de Austria y virrey de Lombardía-Venecia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Saboya-Carignano
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Racconigi
Fallecidos en París
Nobles de Italia del siglo XVIII